Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Betsy Nagelsen e Paula Smith che hanno battuto in finale Terry Holladay e Iwona Kuczynska 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Betsy Nagelsen /  Paula Smith (Campionesse)
 Pat Medrado /  Brenda Remilton-Ward (primo turno)

 Jennifer Mundel /  Felicia Raschiatore (primo turno)
Assente
 Kylie Copeland /  Lori McNeil Primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1984